Европско првенство у одбојци 1995. је било 19. по реду Европско првенство које се од 23. септембра до 1. октобра одржавало у Холандији. Титулу је освојила репрезентација Холандије.

Групе

Први круг

Група А - Гронинген

Група Б – Арнем

Финални круг

5.–8. место 
 Место одигравања: Арнем

5.–8. место

1.–4. место 
 Место одигравања: Арнем

1.–4. место

Коначан пласман

Спољашње везе 
 Резултати 

Европска првенства у одбојци за жене
Одбојка у Холандији
Одбојка у 1995.